NZN steht für:
 Nävuszellnävus, eine Hautkrankheit
 Neue Zürcher Nachrichten, eine Zeitung

NZ-N steht für:
 Nordinsel (Neuseeland), ehemaliger ISO-3166-2-Code der neuseeländischen Insel

NZN